Кишкурно — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кишкурно, Денис Александрович (род. 1991) — белорусский футболист, полузащитник.
 Кишкурно, Елена Петровна (род. 1976) — украинская художница.